Nut, NUT, Nuts ou NUTS peut désigner :
 NUT, un format conteneur multimédia libre 
 , un syndicat britannique des enseignants
 Nuts, un magazine masculin britannique édité de 2004 à 2014
 Nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS), un outil statistique inventé par l'Union européenne
 Nuts, une barre chocolatée produite par Nestlé.
NUT (studio), un studio d'animation japonaise

Voir aussi 
 Nout, déesse du ciel dans la mythologie égyptienne